est un numéro E qui désigne le rouge citrus 2, un colorant utilisé aux États-Unis, où la FDA l'a autorisé en 1956. Il est soupçonné d'être carcinogène et interdit en Europe.

Jusqu'en 1977, ce numéro désignait l'orcéine, un colorant alimentaire. L'orcéine a été interdite en 1977 en Union européenne (pour son caractère fortement allergénique) et réaffectée du numéro . Elle reste utilisée au Canada.

Références 

121
Homonymie